Кубок Беларуси по футболу 2006/2007 — 16-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране. Победителем Кубка, впервые в своей истории, стал футбольный клуб «Динамо» из Бреста, обыгравший в финале в серии послематчевых пенальти борисовский «БАТЭ».

1/32 финала 

2, 5 июля 2006 года

1/16 финала 

10 августа 2006

13.08.2006

1/8 финала 
Первые матчи - 20 сентября 2006 года  
Ответные матчи - 4 октября 2006 года  

|}

1/4 финала 
Первые матчи - 1 апреля 2007 года  
Ответные матчи - 5 апреля 2007 года  

|}

Полуфиналы 

Первые матчи - 10 апреля 2007 года  
Ответные матчи - 2 мая 2007 года  

|}

Финал

Ссылки 
 Кубок Беларуси 2006/2007

2006/2007